

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Turza – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski 
 Turza – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień 
 Turza – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski 
 Turza – przysiółek wsi Tanina w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby
 Turza – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy 
 Turza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek

Cieki w Polsce 
 Turza – struga, dopływ Liswarty
 Turza – potok, dopływ Rzepianki

Zobacz też 
 Nowa Turza
 Turza Mała
 Turza Śląska
 Turza Wielka
 Turza Wilcza